Свидовец:

 Свидовец — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина).
 Свидовец — горный массив в Украинских Карпатах, на Закарпатье.
 Свидовец — река в Житомирской области Украины, Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии.